Pterostichinae — підродина жуків родини Туруни (Carabidae).

Опис 
Це, як правило, середнього розміру і товсті жуки чорного забарвлення з сильним металічним блиском. Включає як хижі види, так і всеїдні і рослиноїдні.

Класифікація 
Підродина включає такі триби і роди:

Триба Abacetini Chaudoir, 1872

 Abacetus Dejean, 1828
 Abacidus LeConte, 1873
 Aristopus Laferte-Senectere, 1853
 Celioinkosa Straneo, 1951
 Chlaeminus Motschulsky, 1865
 Colpodichius Straneo, 1952
 Cosmodiscus Sloane, 1907
 Cyrtomoscelis Chaudoir, 1874
 Distrigidius Jeannel, 1948
 Ecnomolaus Bates, 1892
 Haptoderidius Straneo, 1975
 Haptoderodes Straneo, 1986
 Holconotus Schmidt-Goebel, 1846
 Inkosa Peringuey, 1926
 Mateuellus Deuve, 1990
 Metabacetus Bates, 1892
 Metaxellus Straneo, 1960
 Metaxys Chaudoir, 1857
 Novillidius Straneo, 1941
 Oodinkosa Straneo, 1939
 Ophonichius Straneo, 1942
 Pediomorphus Chaudoir, 1878
 Pioprosopus Tschitscherine, 1899
 Pollicobius Vinson, 1939
 Prostalomus Basilewsky, 1950
 Pseudabacetus Burgeon, 1935
 Pterostillichus Straneo, 1949
 Rhagadillius Straneo, 1951
 Tiferonia Darlington, 1962
 Trachelocyphoides Alluaud, 1934
 Trachelocyphus Tschitscherine, 1900

Триба Catapieseini Bates, 1882

 Catapiesis Solier, 1835
 Homalomorpha Brulle, 1835

Триба Chaetodactylini Tschitscherine, 1903
 Chaetodactyla Tschitscherine, 1897

Триба Cnemalobini Germain, 1911
 Cnemalobus Guerin-Meneville, 1838

Триба Cratocerini Lacordaire, 1854

 Brachidius Chaudoir, 1852
 Cratocerus Dejean, 1829
 Oxyglychus Straneo, 1938

Триба Drimostomatini Chaudoir, 1872

 Abacaelostus Straneo, 1952
 Andrewesinulus Straneo, 1938
 Apsidocnemus Alluaud, 1936
 Barylaus Liebherr, 1985
 Caecocaelus Straneo, 1949
 Caelostomus W.S. MacLeay, 1825
 Camptogenys Tschitscherine, 1899
 Capabatus Csiki, 1930
 Crenulostrigus Straneo, 1942
 Cyrtolaus Bates, 1882
 Dactyleurys Tschitscherine, 1899
 Dactylinius Straneo, 1941
 Diachipteryx Alluaud, 1926
 Diceromerus Chaudoir, 1872
 Dromistomus Jeannel, 1948
 Drymonaxus Straneo, 1941
 Eurystomis Chaudoir, 1878
 Feostoma Straneo, 1941
 Hemitelestus Alluaud, 1895
 Hoplizomenus Chaudoir, 1872
 Leleuporites Straneo, 1960
 Madapelmus Dajoz, 1985
 Monodryxus Straneo, 1942
 Pachycaecus Straneo, 1971
 Pachyroxochus Straneo, 1942
 Platyxythrius Straneo, 1942
 Stegazopteryx Will, 2004
 Stomonaxellus Tschitscherine, 1901
 Strigomerodes Straneo, 1939
 Strigomerus Chaudoir, 1872
 Trichillinus Straneo, 1938

Триба Microcheilini Jeannel, 1948
 Microcheila Brulle, 1834

Триба Morionini Brulle, 1835

 Buderes Murray, 1857
 Hyperectenus Alluaud, 1935
 Hyperion Castelnau, 1834
 Megamorio Chaudoir, 1880
 Morion Latreille, 1810
 Morionidius Chaudoir, 1880
 Moriosomus Motschulsky, 1864
 Platynodes Westwood, 1846
 Stereostoma Murray, 1857

Триба Pterostichini Bonelli, 1810 (включає Metiini)

 Abacillius Straneo, 1949
 Abacillodes Straneo, 1988
 Abacoleptus Fauvel, 1903
 Abacomorphus Chaudoir, 1878
 Abacophrastus Will, 2011
 Abacops Tschitscherine, 1902
 Abaris Dejean, 1831
 Abax Bonelli, 1810
 Abropus Waterhouse, 1842
 Acanthoferonia Moore, 1965
 Adrimus Bates, 1871
 Allotriopus Bates, 1882
 Antarctiola Straneo, 1977
 Apsaustodon Tschitscherine, 1901
 Argutoridius Chaudoir, 1876
 Aristochroa Tschitscherine, 1898
 Aristochroodes Marcillac, 1993
 Aulacopodus Britton, 1940
 Basilewskya Straneo, 1948
 Blennidus Motschulsky, 1865
 Blenniventer Straneo, 1986
 Bothynoproctus Tschitscherine, 1900
 Camptoscelis Dejean, 1828
 Castelnaudia Tschitscherine, 1890
 Catadromus W.S. Macleay, 1825
 Cedrorum Borges & Serrano, 1993
 Cephalostichus Straneo, 1977
 Cerabilia Castelnau, 1867
 Chaetauchenium Tschitscherine
 Chalcochrous Chaudoir, 1838
 Conchitella Moore, 1962
 Cophosomorpha Tschitscherine, 1890
 Cratoferonia Tschitscherine, 1902
 Cratogaster Blanchard, 1843
 Cyclotrachelus Chaudoir, 1838
 Cynthidia Chaudoir, 1873
 Darodilia Castelnau, 1867
 Eucamptognathus Chaudoir, 1837
 Euchroa Brulle, 1834
 Eudromus Klug, 1835
 Eumara Tschitscherine, 1901
 Euryabax Fauvel, 1903
 Euryaptus Bates, 1892
 Feroniola Tschitscherine, 1900
 Feronista Moore, 1965
 Gastrellarius Casey, 1918
 Gastrogmus Sloane, 1915
 Gourlayia Britton, 1964
 Haplobothynus Tschitscherine, 1901
 Haploferonia Darlington, 1962
 Harpostomus Chaudoir, 1856
 Henrotius Jeannel, 1953
 Holcaspis Chaudoir, 1865
 Homalonesiota Maindron, 1908
 Hybothecus Chaudoir, 1874
 Kuschelinus Straneo, 1963
 Leiradira Castelnau, 1867
 Lesticus Dejean, 1828
 Liopasa Tschitscherine, 1901
 Litarthrum Sloane, 1915
 Lobobrachus Sharp, 1885
 Lophoglossus LeConte, 1852
 Loxandrus LeConte, 1852
 Loxodactylus Chaudoir, 1865
 Loxogenius Sloane, 1907
 Marsyas Putzeys, 1845
 Mecynognathus W.J.MacLeay, 1873
 Megadromus Motschulsky, 1865
 Meropalpus Tschitscherine, 1900
 Metius Curtis, 1839
 Metoncidus Bates, 1871
 Microcephalus Dejean, 1828
 Mireius Straneo, 1984
 Molopidius Jeannel, 1942
 Molopinus Jeannel, 1948
 Molops Bonelli, 1810
 Myas Sturm, 1826
 Nebrioferonia Straneo, 1939
 Nelidus Chaudoir, 1878
 Neoferonia Britton, 1940
 Neotalus Will, 2002
 Nirmala Andrewes, 1930
 Notabax Moore, 1976
 Notolestus Sloane, 1894
 Notonomus Chaudoir, 1862
 Nurus Motschulsky, 1866
 Oberthueria Vuillet, 1911
 Ogmophora Tschitscherine, 1896
 Oribazus Chaudoir, 1874
 Orthomus Chaudoir, 1838
 Oscadytes Lagar Mascaro, 1975
 Oxycrepis Reiche, 1843
 Pachymorphus Chaudoir, 1838
 Pachythecus Chaudoir, 1874
 Paniestichus Will, 2011
 Paranurus Tschitscherine, 1901
 Pareuryaptus Dubault, Lassalle & Roux, 2008
 Parhypates Motschulsky, 1866
 Pedius Motschulsky, 1850
 Percolaus Bates, 1882
 Percus Bonelli, 1810
 Peyrieraselus Deuve, 1981
 Phaenaulax Tschitscherine, 1898
 Piesmus LeConte, 1852
 Platycaelus Blanchard, 1843
 Platysmodes Fauvel, 1903
 Plocamostethus Britton, 1940
 Poecilinus Jeannel, 1948
 Poecilus Bonelli, 1810
 Prosopogmus Chaudoir, 1865
 Psegmatopterus Chaudoir, 1878
 Pseudabarys Chaudoir, 1873
 Pseudoceneus Tschitscherine, 1891
 Pterostichus Bonelli, 1810
 Rhabdotus Chaudoir, 1865
 Rhytisternus Chaudoir, 1865
 Sarticus Motschulsky, 1865
 Secatophus Castelnau, 1867
 Setalidius Chaudoir, 1878
 Setalimorphus Sloane, 1895
 Setalis Castelnau, 1867
 Simodontus Chaudoir, 1843
 Speluncarius Reitter, 1886
 Speomolops Patrizi, 1955
 Sphodrosomus Perroud & Montrouzier, 1864
 Stereocerus Kirby, 1837
 Steropanus Fairmaire, 1888
 Sthenocranion Tschitscherine, 1899
 Stolonis Motschulsky, 1866
 Stomis Clairville, 1806
 Straneostichus Sciaky, 1994
 Styracoderus Chaudoir, 1874
 Taphoxomimus Straneo, 1975
 Tapinopterus Schaum, 1858
 Teratotarsa Tschitscherine, 1893
 Teropha Castelnau, 1867
 Trichosternus Chaudoir, 1865
 Trigonognatha Motschulsky, 1858
 Trigonotoma Dejean, 1828
 Trirammatus Chaudoir, 1838
 Tropidocerus Chaudoir, 1878
 Wahlbergiana Bousquet, 2002
 Xenion Tschitscherine, 1902
 Zariquieya Jeannel, 1924
 Zeodera Castelnau, 1867
 Zeopoecilus Sharp, 1886

Триба Zabrini Bonelli, 1810

 Amara Bonelli, 1810
 Pseudamara Lindroth, 1968
 Zabrus Clairville, 1806

Примітки 

Туруни
Підродини комах